Caritat, tipus d'amor místic
 caritat bacteriana fenomen en que una població de bacteris sotmesos a l'acció un antibiòtic, una petita proporció de bacteris resistents excretin una substància que ajuda els no resistents a sobreviure
 Instituts religiosos i congregacions amb el terme Caritat al seu nom:
 Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat
 Carmelites de la Caritat
 Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
 Germanes de la Caritat de Sant Josep
 Germanes Josefines de la Caritat, congregació religiosa de germanes, institut de perfecció femení fundat per Caterina Coromina
 Germanes de la Caritat de Santa Anna
 Germans de la Caritat de Sant Hipòlit
 Missioneres de la Caritat
 Serventes de Jesús de la Caritat
 Unió de la Mare de Déu de la Caritat
 Toponímia:
 Puig de la Caritat (l'Estany), muntanya a l'Estany, Bages.
 Puig de la Caritat (Ogassa), muntanya d'Ogassa a la comarca del Ripollès 
 Puig de la Caritat (Sant Joan de les Abadesses), muntanya entre els municipis de la Vall de Bianya (la Garrotxa) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
 Serrat de la Caritat, muntanya entre els municipis de Planoles i de Ribes de Freser (Ripollès)
 Miscel·lània:
 Partit de la Caritat, la Llibertat i la Diversitat
 Ciència i caritat pintura a l'oli realitzada per Pablo Picasso el 1897 a Barcelona.
 Casa de la Caritat de Barcelona, centre de beneficència actiu a Barcelona entre 1802 i 1956 
 Casa Caritat de Valls, organisme autònom de l'Ajuntament de Valls 
 L'església de la Caritat des dels tallers de marbre de San Vitale, pintura a l'oli realitzada per Canaletto entre el 1727